Medna est un toponyme qui peut désigner :
Medna, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Medna, une ville du Sénégal.